L'hétérogénéité désigne le fait d'être hétérogène, composé d'éléments différents, par opposition au concept d'homogénéité.

Dans différents domaines, on parle notamment de :

 catalyse hétérogène, en chimie ;
 calcul hétérogène, en mathématiques ;
 hétérogénéité des élèves, un élément important dans les systèmes éducatifs.
 Hétérogénéité spatiale en écologie et géographie